Mitrídates I do Bósforo, líder de Pérgamo e, possivelmente, um dos muitos filhos bastardos do famoso rei Mitrídates VI do Ponto . 

Quando o ditador romano, Júlio César, ficou preso em Alexandria, no inverno de 48 a.C./47 a.C., Mitrídates levantou um exército e foi em seu auxílio, juntamente com Antiprato, ajudando-o a vencer a Batalha do Nilo, que decretou a queda (e morte) de Ptolomeu XIII e a ascensão de Cleópatra ao trono do Egito.

Bibliografia
• Rostovtzeff, M. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1920.

Reis do Bósforo